Mfoundi steht für:
 einen Bezirk der Region Centre in Kamerun, siehe Mfoundi (Bezirk)
 einen Fluss in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, siehe Mfoundi (Fluss)